Phoca (schip, 1976), voormalig werkschip van Rijkswaterstaat op de Waddenzee
 Phoca (schip, 1998), onderhoudsschip van Rijkswaterstaat op de Waddenzee
 Phoca (geslacht), een geslacht van zeehonden